Monte Castelo – comune brasiliano dello stato di San Paolo
 Monte Castelo – comune brasiliano dello stato di Santa Catarina

Pagine correlate
 Monte Castello